Karl Koch puede referirse a:

 Karl Koch (1809-1879), botánico y pteridólogo alemán.
 Karl Koch (1965-1989), nombre real del hacker apodado Hagbard Celine.